Blizocin peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Blizocin, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Blizocin, un village dans la voïvodie de Lublin